Шумок — топоним в России.

 Шумок — упразднённый посёлок в составе Нагайбаковского сельсовета Бакалинского района Башкортостана. Существовал до 1970‑х гг.
 Шумок — река бассейна р. Кама, в Бакалинском районе Башкортостана.